Ниже в хронологическом порядке перечислены картины австрийского художника Эгона Шиле.

Примечания 

Шиле